Metelka je české příjmení, jež vzniklo zdrobněním ze slova metela, metelice = vánice, nebo ze slovesa metelit = utíkat (podobně vznikla příjmení Metel, Metelák, Metelec). Ženskou variantou je Metelková.

Příjmení Metelka nosí více osobností:

 Bohuslav Metelka (1885–1960) – jihlavský malíř, kreslíř, loutkář a pedagog
 Bohuslav Metelka (* 1959) – zlínský sochař
 František Metelka (* 1980) – český fotbalista
 Jaroslav Metelka (1918–1975) – český regionální historik Úpicka
 Jáchym Metelka (1853–1940) – učitel, ředitel, muzikant, tvůrce mechanického betlému v Jilemnici
 Jindřich Metelka (1854–1921) – český geograf a školský pracovník
 Josef Metelka (1912–1979) – český vysokoškolský pedagog, rektor olomoucké univerzity
 Ladislav Metelka (* 1958) – český klimatolog
 Tamara Metelka (* 1972) – rakouská herečka
 Taťána Metelková (* 1972) – česká sportovkyně, běžkyně
 Věnceslav Metelka (1807–1867) – český houslař a písmák
 Vojtěch Metelka (1902–1962) – český římskokatolický kněz, děkan v Dobrovici

jiné významy
 Jarka Metelka – literární postava z Rychlých šípů Jaroslava Foglara

Reference 

Česká příjmení